Kugelkette steht für:

 blecherne Hohlkugeln, jeweils verbunden durch einen Drahtsteg mit zwei Köpfen, siehe Kette (Technik) #Kugelkette
 Wälzkörperkäfig in einer Profilschienenführung
 Typ von Kanonenkugeln, siehe Kanonenkugel #Kettenkugeln